Becquerel – unità di misura del Sistema internazionale dell'attività di un radionuclide

Astronomia
 6914 Becquerel – asteroide della fascia principale
 Cratere Becquerel – cratere lunare
 Cratere Becquerel – cratere sul pianeta Marte

Persone
 Alexandre Edmond Becquerel (1820-1891) – fisico francese, padre di Antoine Henri
 Antoine César Becquerel (1788-1878) – fisico francese
 Antoine Henri Becquerel (1852-1908) – fisico francese, premio Nobel nel 1903 e scopritore della radioattività